

Biografia 
Figlio del direttore d'orchestra Jansug Kakhidze, ha iniziato lo studio del pianoforte a 6 anni. Diplomato al Conservatorio di Stato di Mosca, ha studiato composizione con Nikolai Sidelnikov e orchestrazione con Edison Denisov. Dal 1993 dirige l'Orchestra sinfonica di Tbilisi. Autore di un gran numero di composizioni, ha anche scritto colonne sonore cinematografiche, pezzi folkloristici, brani jazz e canzoni pop.

Principali composizioni
 Lullaby for mixed chorus (1975)
 Hymn for men's octet (1976)
 Psalm for 3 flutes and tenor (1977)
 String Quartet (1978-1979)
 Concerto for piano and orchestra (1980)
 Flower of Hope, Cantata for mezzo-soprano, tenor, baritone and chamber orchestra (1981)
 In Memoriam for string orchestra (1982)
 Reflections for men's octet and acoustic guitar (1983)
 Conjugations for symphony orchestra (1983)
 Barbale, Opera in 2 acts (1985-1986)
 Amazons, Ballet in 3 acts (1988-1989)
 Sheherazade, Music for ballet performance (1994)
 Alleluja for cello, voice and organ (1994)
 Moon Dances for cello and chamber orchestra (1994)
 Bruderschaft for viola, piano and string orchestra (1996)
 Reve d'ombre, Jazz Cantata for mixed chorus and jazz instruments (1998)
 Amazons, Symphonic Suite from the ballet (1998)
 Kyrie Eleison for brass band (1999)
 Blitz, Fantasy on Georgian Tunes for violin, voice, synthesizer and string orchestra
 2000, Cantate de la paix for soprano, tenor, mixed chorus and symphony orchestra (2000)

 Colonne sonore
 2007 The Russian Triangle
 2000 Midjachvuli raindebi 
 2000 Nutsas skola 
 1994 Iavnana 
 1994 Express - Information 
 1991 Utskinari 
 1989 Besame 
 1989 Shemsrulebeli 977 
 1985 Vin aris meotkhe? 
 1984 Tu girtkamen - gaiqetsi 
 1983 Banditi aguris qarkhnidan

Collegamenti esterni 
 

Musicisti figli d'arte
Dorau